Dobrogoszcz ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Dobrogoszcz (Kościerzyna), Dorf der Gmina Kościerzyna in der Woiwodschaft Pommern
 Dobrogoszcz (Strzelin), Dorf der Gmina Strzelin in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Dobrogoszcz (Szczecinek), Dorf der Gmina Szczecinek in der Woiwodschaft Westpommern